Goga:
 Dorin Goga
 Octavian Goga
 Pavol Goga
 Peter Goga